Grand Prix Niemiec 1999 (oryg. Großer Mobil 1 Preis von Deutschland) – 61. Grand Prix Niemiec, 47 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 10 w sezonie 1999 po raz 23. na torze Hockenheimring. W odbywającym się 1 sierpnia 1999 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Eddie Irvine.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Niemcy
1999
1999 w Niemczech